Osoby o nazwisku :
 Dilshod Turdiyev – uzbecki zapaśnik
 Jahongir Turdiyev – uzbecki zapaśnik